Koerfer oder Körfer ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Koerfer (* 1955), Verlagskaufmann und Kunstsammler
 Daniel Koerfer (* 1955), schweizerisch-deutscher Historiker, Publizist, Hochschullehrer und Unternehmer
 Hanns Koerfer (1909–1994), deutscher Architekt
 Hans Körfer (1910–1972), deutscher Sportjournalist und Fußballfunktionär
 Jacob Koerfer (1875–1930), deutscher Architekt
 Jacques Koerfer (1902–1990), deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 Karl Körfer (1856–1947), preußischer Landrat
 Martin Körfer (1889–1968) deutscher Politiker (SPD), MdL
 Reiner Körfer (* 1942), deutscher Herzchirurg
 Thomas Koerfer (* 1944), Schweizer Regisseur
 Valerie Sophie Körfer (* 1998) deutsche Schauspielerin